Ханнинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ханнинг, Август (род. 1946) — немецкий государственный деятель, президент Федеральной разведывательной службы в 1998−2005 годах.
 Ханнинг, Райнхольд (1921—2017) — бывший охранник СС в концентрационном лагере Освенцим.